Stadsbrand van Paramaribo (1821)
 Stadsbrand van Paramaribo (1832)